POP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 024 амінокислот, а молекулярна маса — 114 709.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як процесинг тРНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки